

Biografia 
Annie Thurman è nata nel 1996 e ha iniziato a recitare nel 2010. Nel 2012 ha cercato di ottenere il ruolo di Clove nel film Hunger Games, ma alla fine ha ottenuto il ruolo della ragazza del distretto 9.

Nella serie televisiva Proof ha interpretato Sophie Barliss, la figlia del dottor Dr. Carolyn Tyler.

Filmografia

Cinema
 Falls the Shadow, regia di Steven Berryessa (2011)
 Hunger Games, regia di Gary Ross (2012)
  Dark Skies - Oscure presenze (Dark Skies), regia di Scott Stewart (2013)
 The Trouble with Mistletoe, regia di Ashley Avis (2017)

Televisione
 Il sostituto di Babbo Natale (Santa Switch), regia di David Cass Jr. - film TV (2013)
 Proof - serie TV, 10 episodi (2015)
 Chicago P.D. - serie TV, episodio 5x20 (2018) 
 All American - serie TV, episodi 1x07-1x10-3x13 (2018–2021)
 9-1-1 - serie TV, episodio 3x08 (2019)
 Stargirl - serie TV, episodio 1x01 (2020)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni